Бурі (міфологія), Бурі (Búri) — в скандинавській міфології могутня першолюдина, батько Бора та дід Одіна, головного бога еддичних міфів.
 Бурі-ан-Вексен () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза.
 Бурі (онук Чагатая), Бурі — правнук Чингісхана, онук Чагатая, син Мутугена, племінник Байдара. 
 Бурі (Логойський район), Бурі — (біл. вёска Бурыя), село (веска) в складі Логойського району розташоване в Мінській області Білорусі.